Gällserud kan avse:
Gällserud, Karlstads kommun – en by i Nyeds socken i Karlstads kommun
Gällserud, Sunne kommun – ett hemman i Lysviks socken, Sunne kommun